Blaine County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Blaine County (Idaho)
Blaine County (Montana)
Blaine County (Nebraska)
Blaine County (Oklahoma)